Maciej Jędrzejko (ur. 28 czerwca 1977 w Sosnowcu) – dr n. med. ginekolog, twórca i wokalista zespołu Banana Boat, animator polskiego Ruchu Szantowego, założyciel i redaktor naczelny portalu Szantymaniak.pl oraz Magazynu Szantymaniak. Jest synem Ewy Jędrzejko i Krzysztofa Jędrzejko, bratem Pawła Jędrzejko.

Życiorys 
Absolwent IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 2010 obronił rozprawę doktorską pt.: "Ocena wydatku energetycznego w porodzie fizjologicznym" uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Pracownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2004-2010. Pracownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa MEGREZ sp. z o.o WSS Tychy w Latach od 2012 do nadal. Pracownik Szpitala ŁUBINOWA 3 w Katowicach w latach 2010 - nadal.

Działalność artystyczna 
Założyciel sekstetu Banana Boat, frontman zespołu, konferansjer, zdobywca nagrody jako "Najbardziej Medialna Postać Festiwalu Shanties 2006". Współtwórca płyt "A morze tak, a może nie..." oraz "Banana Boat Świątecznie", "Little look - Banana Boat & Eleanor McEvoy". Animator kultury marynistycznej i propagator muzyki morza. W latach 2002-2007 Organizator Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej "Zęza" w Łaziskach Górnych, współorganizator akcji charytatywnej Zobaczyć Morze i dyrektor artystyczny projektu nagraniowego pod tym samym tytułem; dyrektor artystyczny World Fusion Music Festival Euroszanty&Folk w Sosnowcu (2008); współpracownik organizatorów Cobh Maritime Song Festival w Sirius Arts Centre w Cobh w Irlandii. Twórca i właściciel Wolnego Portalu Szantowego szantymaniak.pl oraz magazynu "Szantymaniak". Juror festiwali szantowych.

Żeglarstwo 
Jachtowy sternik morski. Żeglarstwo morskie uprawia od roku 1990.

Linki zewnętrzne 
 strona domowa zespołu Banana Boat

Absolwenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ludzie urodzeni w Sosnowcu
Polscy dziennikarze
Polscy ginekolodzy
Polscy muzycy szantowi
Polscy żeglarze
Wykładowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Urodzeni w 1977